Канадка:
 Канадка — обобщающее название жительницы Канады.
 «Канадка» — специфическая короткая мужская стрижка.
 «Канадка» — разновидность спортивного каноэ.